Bisaga je lahko:

 Bisaga, popotna torba

ime več otočkov v Jadranu:

 Bisaga, otoček zahodno od Kornata
 Bisaga, otoček vzhodno od Kornata
 Bisaga, otoček vzhodno od otoka Murter
 Bisaga Velika, otoček pri Žutu
 Bisaga Velika, otoček vzhodno od Pašmana
 Bisaga Mala, otoček pri Žutu
 Bisaga Mala, otoček vzhodno od Pašmana

Bisaga je lahko tudi:
 Bisaga, zaliv na vzhodni obali otoka Lošinja

Glej tudi 
 Bisag, mesto v Varaždinski županiji